Le doyenné de Luzarches est une division du diocèse de Pontoise.

Paroisses 

Les paroisses de ce doyenné sont:

 Groupement paroissial de Louvres regroupant Chennevières-lès-Louvres, Épiais-lès-Louvres, Marly-la-Ville, Puiseux-en-France, Roissy-en-France et Villeron
 Paroisses de Viarmes, Asnières-sur-Oise, Noisy-sur-Oise et Saint-Martin-du-Tertre
 Groupement paroissial de Fosses regroupant Fosses, Survilliers, Saint-Witz et Vémars
 Paroisse de Belloy-en France regroupant Belloy-en-France, Villaines-sous-Bois et Villiers-le-Sec
 Paroisse de Luzarches regroupant Bellefontaine, Châtenay-en-France, Chaumontel, Épinay-Champlâtreux, Lassy, Jagny-sous-Bois, Mareil-en-France, Le Mesnil-Aubry, Le Plessis-Luzarches et Seugy

Références 

Doyenné du diocèse de Pontoise